128-я гвардейская горнострелковая Туркестанская Краснознамённая дивизия — воинское соединение РККА, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

История 

После войны находилась в Мукачево в составе 38-й армии Прикарпатского военного округа, 4 августа 1954 года переформирована в стрелковую.

Награды и почётные наименования 
  «Гвардейская» — почётное звание присвоено приказом Народного комиссара обороны от 9 октября 1943 года за проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность.
 «Туркестанская» — наименование передано 9 октября 1943 от 83-й горнострелковой дивизии при преобразовании в 128-ю гвардейскую горнострелковую дивизию.
  Орден Красного Знамени  — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 апреля 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в боях за освобождение города Керчи и проявленные при этом доблесть и мужество.

Состав

Периоды вхождения в состав Действующей армии 
 9 октября 1943 года — 11 мая 1945 года

Подчинение

Командиры 
  Колдубов, Михаил Ильич (октябрь 1943 года — октябрь 1947 года), гвардии генерал-майор;
  Уманский, Терентий Фомич, гвардии генерал-майор, (март 1948 года — июль 1950 года), гвардии генерал-майор.

Отличившиеся воины дивизии 
 Герои Советского Союза:
 Головань, Василий Никонович, гвардии сержант, командир стрелкового отделения 327 гвардейского горнострелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года. Награждён посмертно.
 Данильченко, Виктор Иванович, гвардии лейтенант, командир пулемётного взвода 319 гвардейского горнострелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года. Награждён посмертно.
 Иваненко, Василий Петрович, гвардии сержант, командир отделения 327 гвардейского горнострелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
 Каракулов, Джуман, гвардии рядовой, автоматчик 327 гвардейского горнострелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года. Награждён посмертно.
 Карпов, Иван Яковлевич, гвардии старший лейтенант, командир мотоциклетного взвода 73-го гвардейского отдельного разведывательного батальона 128-й гвардейской стрелковой дивизии. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 декабря 1956 года. Награждён посмертно.
 Колдубов, Михаил Ильич, гвардии генерал-майор, командир дивизии. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года.
 Костин, Виктор Иосифович, гвардии сержант, командир отделения взвода связи 327 гвардейского горнострелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
 Моисеенков Григорий Петрович, гвардии капитан, начальник снабжения горючим и смазочными материалами 315-го гвардейского стрелкового полка 128-й гвардейской стрелковой дивизии. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 декабря 1956 года. Награждён посмертно.
 Найдёнов, Иван Антонович, гвардии лейтенант, командир роты автоматчиков 315-го гвардейского горнострелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
 Шевцов, Василий Никитович, гвардии майор, командир 315-го гвардейского горнострелкового полка (1945 год).

 Кавалеры ордена Славы 3-х степеней:
 Бородкин, Фёдор Филиппович, гвардии старший сержант, командир отделения разведывательной роты 327 гвардейского горнострелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
 Гаибов, Алимурат, гвардии сержант, помощник командира взвода 109 отдельной гвардейской разведывательной роты. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года.
 Головачёв, Григорий Филиппович, гвардии старшина, командир расчёта 82-мм миномёта миномётной роты 327 гвардейского горнострелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года.
 Гришин, Александр Алексеевич, гвардии старшина, помощник командира взвода 327-го гвардейского горнострелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года.
 Есин, Иван Фёдорович, гвардии младший сержант, командир пулемётного расчёта 327 гвардейского горнострелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года.
 Золотых, Сергей Иванович, гвардии старшина, помощник командира взвода разведывательной роты 315 гвардейского горнострелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года.
 Калинин, Николай Иванович, гвардии рядовой, командир отделения 109 отдельной гвардейской разведывательной роты. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года.
 Колодяжный, Михаил Степанович, гвардии рядовой, телефонист 150 отдельного гвардейского батальона связи. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года.
 Красиков, Иван Семёнович, гвардии старший сержант, командир расчёта 107-мм миномёта 323 гвардейского горнострелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1945 года.
 Крахмалев, Дмитрий Афанасьевич, гвардии старший сержант, командир орудийного расчёта 331 гвардейского артиллерийского полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года.
 Палий, Пётр Петрович, гвардии старший сержант, командир миномётного расчёта 315 гвардейского горнострелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
 Подорогин, Григорий Кононович, гвардии рядовой, связист миномётной роты 323 гвардейского горнострелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года.
 Солодовников, Алексей Емельянович, гвардии старшина, командир пулемётного расчёта 327-го гвардейского горнострелкового полка. Перенагражден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1968 года. Кавалер 4-х орденов Славы.
 Токарев, Алексей Павлович, гвардии сержант, командир орудийного расчёта 99 отдельный гвардейский зенитно-артиллерийский дивизион. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года.
 Токаренко, Михаил Петрович, гвардии младший сержант, командир пулемётного расчёта 319 гвардейского горнострелкового полка. Перенагражден указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1958 года.
 Тыртычный, Дмитрий Иванович, гвардии старший сержант, командир миномётного расчёта 323 гвардейского горнострелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1945 года.
 Хандога, Павел Порфирьевич, гвардии сержант, помощник командира взвода 109 отдельной гвардейской разведывательной роты. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года.
 Чернышёв, Фаддей Фёдорович, гвардии младший сержант, наводчик пулемёта пулемётной роты 1 батальона 315-го гвардейского горнострелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года.
 Якин, Хабибулла Хайруллович, гвардии ефрейтор, командир пулемётного расчёта 315 гвардейского горнострелкового полка. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года.

Примечания

Ссылки 
 Сайт «Память народа». Боевой путь 128-й гвардейской горнострелковой дивизии 
  Сайт «Герои страны» 

Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1956 году
Северо-Кавказский фронт
4-й Украинский фронт
1-й Украинский фронт
Прикарпатский военный округ